Villa Pompea
 Villa Pompea, frazione di Cassina de' Pecchi
 Villa Pompea, fermata della metropolitana di Milano

Pagine correlate 

 Villa di Pompeo